Saleel al-Sawarim (en español: Choque de espadas) es una nasheed creada por la Fundación Ajnad Media de la organización terrorista conocida como Estado Islámico o ISIS. Consiste en una nasheed que posee también el sonido de espadas chocando. Se reveló por primera vez en el cuarto video de una serie del EI conocida como Resueno de espadas, con batallas y ejecuciones de fondo.

La nasheed habla de guerra y la yihad violenta. Se ha escuchado la canción sonando en crímenes terroristas, desfiles militares, reclutamientos durante el Ramadán, viralizándose por internet y durante la ceremonia de instauración del "Califato" en Al Raqa, capital de facto del Estado Islámico.

Letra y traducción

Referencias 

Estado Islámico
Música islámica
Canciones de 2014